В сезоне 2011 года сборная России под руководством Владимира Алекно приняла участие в трёх официальных турнирах, стала победителем Мировой лиги и Кубка мира, а также заняла 4-е место на чемпионате Европы.

Хроника сезона 
22 декабря 2010 года сборная России во второй раз была доверена Владимиру Алекно, сменившему на посту главного тренера итальянца Даниэле Баньоли. Перед наставником казанского «Зенита» стояла задача создания новой команды — прообраза олимпийской сборной Лондона-2012:

Когда в 2010 году я вернулся в сборную, собрал всех кандидатов и мы обсудили ключевые отличия новой сборной. Во-первых, и я, и игроки отказались от зарплаты в сборной — только премиальные за победу в турнире. Во-вторых, я обязал всех выучить гимн. Патриотизм стал объединяющим фактором. В-третьих, всем нам нужно было отодвинуть на второй план свою личную жизнь и семьи, как бы это жёстко ни звучало. Мы поменяли отношение к работе и дисциплине. Все игроки эти условия приняли и с этой базой мы начали подготовку к Олимпиаде.

5 мая на базе в подмосковном Новогорске команда приступила к тренировкам под руководством помощника Алекно Олега Молибоги, 20 и 21 мая открыла сезон товарищескими матчами со сборной Польши, приуроченными к празднованию 35-летия победы поляков на Олимпиаде в Монреале, 27 мая в Уфе стартовала в первом официальном турнире сезона — Мировой лиге.

На Мировой лиге в распоряжении наставника фактически имелся только один диагональный — Максим Михайлов, поскольку у лучшего игрока чемпионата России-2010/11 Семёна Полтавского была обнаружена межпозвоночная грыжа, а лидер новосибирского «Локомотива» Николай Павлов остался вне заявки на официальные турниры из-за лимита на натурализованных спортсменов. Павлов, имевший опыт выступлений за сборную Украины, мог конкурировать за место в заявке с экс-связующим сборной Белоруссии Александром Бутько, однако травма другого связующего, Сергея Макарова, не оставила тренерам выбора и единственную вакансию натурализованного игрока в итоге занял Бутько.

В 2011 году в сборной России дебютировали доигровщики Алексей Спиридонов и Дмитрий Ильиных, а также либеро Хачатур Степанян, причём Ильиных в ряде матчей подменял Михайлова на позиции диагонального, а Степанян заявлялся как полевой игрок и выходил на площадку для помощи на приёме. Впервые с 2003 года в сборную был вызван либеро Александр Соколов и впервые с 2005 года — центральный блокирующий Николай Апаликов. Новым капитаном сборной России вместо Сергея Макарова выбрали доигровщика Тараса Хтея. После неудачного прошлогоднего чемпионата мира получил новый шанс войти в обойму сборной его коллега по амплуа Денис Бирюков, в то время как Юрий Бережко не смог помочь команде, потому что после завершения клубного сезона в итальянской «Модене» перенёс операцию на коленях. Остались в команде её многолетние лидеры — связующий Сергей Гранкин и блокирующий Александр Волков, а также ещё один центральный — Дмитрий Мусэрский, ярко заявивший о себе в прошлом сезоне.

Календарь интерконтинентального раунда Мировой лиги получился для россиян весьма необычным: команда провела восемь домашних матчей подряд и только четыре выездных — против Германии и Болгарии. Все матчи со сборной Японии состоялись на площадках сборной России ввиду неблагоприятной экологической обстановки в Стране восходящего солнца после аварии на АЭС Фукусима I.

В Уфе, Калининграде и Сургуте российская команда собирала аншлаги и добилась максимального результата — 8 побед, 24 очка из 24 возможных в турнирной таблице, несмотря на то, что из-за проблем со здоровьем несколько матчей пропустили Сергей Гранкин и Дмитрий Мусэрский. Во время первой зарубежной гастроли в Берлине сборная обеспечила себе путёвку в «Финал восьми» (для этого было необходимо выиграть у немцев два сета) и продлила победную серию до десяти матчей. Заключительные поединки интерконтинентального раунда в Варне имели турнирное значение только для сборной Болгарии, от которой россияне всё же потерпели одно поражение. Для Алекно были очень важны эмоции игроков после этого матча:

Они очень расстроились. По-настоящему расстроились. И я — тоже. У нашей сборной нет ненужных матчей. Она нуждается в победах, нуждается в том, чтобы они вошли в привычку, превратились, что ли, в идеологию. Нуждается в том, чтобы эмоциями компенсировать какие-то технические, тактические недостатки.

На финальном этапе сборной России предстояло провести 5 матчей за 5 дней в гигантском зале Ergo Arena, расположенном на границе Гданьска и Сопота. Одержав победы над олимпийским чемпионом Пекина-2008 сборной США и финалистом последнего чемпионата мира сборной Кубы, россияне обеспечили себе выход в полуфинал, как и их соперники по заключительному матчу финальной группы бразильцы. На очную встречу обе команды вышли в наполовину экспериментальных составах, а завершилась она разгромом трёхкратных чемпионов мира. Однако это была только пристрелка перед генеральным сражением, которое состоялось через два дня и имело совсем иной сценарий. На пути к нему в полуфинале сборная России одержала трудную победу со счётом 3:1 над поддерживаемыми десятью тысячами зрителей поляками, а бразильцы победили Аргентину (один из сетов этого поединка завершился с необычным счётом 42:40).

Начало финального матча осталось за бразильцами — 12:8, к концовке первой партии с небольшим преимуществом подошли уже россияне — 21:19, но ошибки на приёме планирующей подачи вышедшего в рамках двойной замены связующего Марлона решили судьбу сета в пользу «канариньос». Ключевым моментом второй партии стала замена Сергея Гранкина на Александра Бутько после того, как при счёте 10:7 сборная России проиграла пять розыгрышей подряд. Новый связующий идеально вошёл в игру, сумев эффективно задействовать Максима Михайлова. В итоге бразильцы не удержали инициативу, в упорной концовке Александр Волков отличился атакой первым темпом и блоком, а затем Денис Бирюков пайпом принёс победное 27-е очко. В начале третьего сета при приземлении на ногу соперника повредил голеностоп Михайлов, и его ненадолго, но очень надёжно подменил Дмитрий Ильиных. Счёт 14:9 в пользу россиян не гарантировал им лёгкого завершения партии и всё же благодаря уверенной игре в сложных ситуациях Тараса Хтея, поддержанной его партнёрами по команде, чаша весов склонилась в пользу России. В сете № 4 бразильцы, однако, сразу вышли вперёд, а их соперников совершенно разладилась подача. Встреча закономерно перетекла решающую, пятую партию. По её ходу двойная замена бразильцев впервые не сработала, а после того как атаки сильнейших нападающих «канариньос» Мурило и Тео не справились с блоком, счёт стал 14:10 в пользу России. Со второго матчбола победную точку поставил Максим Михайлов, с 26 очками ставший самым результативным игроком матча.

Так сборная России во второй раз в истории и спустя девять лет после первого триумфа стала победителем Мировой лиги. Более того, победа, одержанная в 2002 году под руководством Геннадия Шипулина, оставалась последним выигранным Россией турниром под эгидой FIVB. Единственным обладателем двух золотых медалей Мировой лиги стал Тарас Хтей.

После Мировой лиги сборная России около месяца тренировалась на базе «Волей Град» под Анапой, а в конце августа приняла участие в традиционном Мемориале Вагнера в польском городе Катовице, заняв на этом турнире 2-е место. Перед вылетом команды в Польшу было объявлено об отчислении из состава Алексея Спиридонова с формулировкой «за неоднократное нарушение спортивного режима и дисциплины». На сентябрьский чемпионат Европы вместо Спиридонова отправился Евгений Сивожелез. Также Алекно внёс в заявку на континентальное первенство дебютанта, 22-летнего леворукого диагонального Максима Жигалова.

Сборная России завершила групповой турнир чемпионата Европы без поражений и, заняв первое место в своей группе, напрямую попала в четвертьфинал и, победив в нём болгар, отправилась из Карловых Вар в Вену на решающие матчи турнира. В стартовом составе полуфинального матча против Сербии не вышел Дмитрий Мусэрский, который, как выяснилось, оставил свою майку в отеле, прихватив вместо неё майку из второго комплекта Максима Жигалова. На разминку Мусэрский вышел в запасной форме Тараса Хтея с номером 14 (цифра 1 к игровому номеру капитана была прилеплена пластырем), а в игре смог появиться только после того, как генеральный менеджер сборной Роман Станиславов вернулся из гостиницы со злополучной майкой — при счёте 18:18 в первом сете. Сборная России выигрывала со счётом 2:1 по сетам, в четвёртой партии имела четыре матчбола, но последнего шага до победы так и не сделала. На тай-брейке российская команда смогла достать сербов после счёта 6:10, однако соперники первыми заработали матчбол, на котором судья не зафиксировал касания блока после атаки Максима Михайлова. На следующий день после тяжёлого и досадного поражения российская команда продемонстрировала невыразительную игру с поляками и, как и двумя годами ранее, осталась вне пьедестала чемпионата Европы.

Несмотря на неудачу на чемпионате Европы сборная России благодаря wild card, предоставленной 5 октября Международной федерацией волейбола, вошла в число участников Кубка мира, на котором разыгрывались три путёвки в олимпийский Лондон-2012. В заявку сборной России впервые за 5 лет не попал Сергей Гранкин, получивший травму колена в одном из матчей своего клуба, с серьёзным повреждением бедра поехал в Японию Тарас Хтей. Вместо Гранкина в сборную был вызван Сергей Макаров, но в роли основного связующего на Кубке мира выступил Александр Бутько, также в заявке появились диагональный Павел Круглов, либеро Алексей Обмочаев и два именитых волейболиста, в коллекции медалей которых есть золото Кубка мира 1999 года — доигровщик Сергей Тетюхин и диагональный Роман Яковлев.

После первого раунда Кубка мира в Кагосиме сборная России занимала первое место в турнирной таблице, одержав три победы с общим счётом 9:1. Примечательной получилась концовка третьего сета матча против сборной США, в которой подопечные Алекно уступали со счётом 18:23, но после взятого тренером тайм-аута набрали 4 очка подряд, а затем довели партию и матч до победы — 26:24 и 3:0. Второй раунд Кубка мира в Кумамото начинался для россиян встречей со сборной Бразилии. Трёхкратные чемпионы мира, несмотря на отсутствие в своём составе получившего травму на старте турнира доигровщика Данте, вернули «долг» за Мировую лигу, разгромив своих июльских обидчиков в трёх сетах. Относительно равной получилась только третья партия, на которую Алекно выпустил резервного диагонального Павла Круглова, поставив в приём Максима Михайлова. Самым результативным игроком встречи стал неувядаемый Сергей Тетюхин, набравший 14 очков, в том числе исполнивший 4 эйса, однако непозволительно большое количество ошибок сборной России на подаче и в атаке (29 против 14 у соперника) перечеркнули все усилия.

Тем не менее определяющим на турнире стал третий этап. В Хамамацу «канариньос» потерпели два поражения, а россияне отдали соперникам лишь один сет и продолжили погоню теперь уже за сборной Польши, столь же уверенно сыгравшей в параллельной группе в Фукуоке. На заключительном отрезке турнира в Токио первая выигранная партия у сборной Ирана (со счётом 31:29, с шестого сетбола) гарантировала сборной России путёвку в Лондон-2012, а две выигранных партии в заключительном матче с поляками — победу на Кубке мира. При счёте 2:1 Владимир Алекно поменял на площадке почти весь состав, и вышедшие со скамейки игроки поставили красивую точку в турнире — 3:2, вытащив невероятную пятую партию со счёта 9:14.

Во всех турнирах 2011 года индивидуальными призами награждался основной диагональный сборной России Максим Михайлов. По итогам Мировой лиги он получил приз самому ценному игроку (MVP) и лучшему блокирующему, на чемпионате Европы стал самым результативным и лучшим нападающим, на Кубке мира был удостоен второго за сезон приза MVP.

4 декабря, в заключительный день Кубка мира и всего сезона сборной, Владимиру Алекно исполнилось 45 лет. Под его руководством российская команда впервые в своей истории выиграла за один год сразу два соревнования Международной федерации волейбола:

Когда в 2011 году мы выиграли Мировую лигу, сборная совершенно изменилась. Команда почувствовала вкус победы, у ребят загорелись глаза, не было равнодушных к делу. Я больше ни разу не слышал слов «устали» или «нам тяжело». Парни работали на износ. Ещё через полгода мы выиграли Кубок мира и тогда стало понятно, что у нас есть Команда с большой буквы.

Статистика матчей 
В 2011 году сборная России провела 34 официальных матча, из которых 30 выиграла.

Неофициальные матчи

Игроки сборной в 2011 году 

Победителем Мировой лиги также стал Юрий Бережко, который не сыграл на турнире ни одного матча, не успев восстановиться после операции.

Дополнительные факты 
 Уфа стала 11-м городом, принимавшим домашние матчи сборной России в интерконтинентальных раундах турниров Мировой лиги. Ранее игры проходили в Москве (в 1993—2001, 2003, 2006 и 2007 годах), Санкт-Петербурге (1996, 2001, 2002), Липецке (1998), Белгороде (2000—2003), Казани (2002, 2007, 2008), Екатеринбурге (2006, 2010), Ханты-Мансийске (2008), Хабаровске (2009), Сургуте (2009) и Калининграде (2010).
 Сергей Тетюхин, вернувшийся в состав сборной России впервые после чемпионата Европы-2009, стал рекордсменом по количеству официальных матчей за сборную России — по состоянию на конец 2011 года он сыграл в 279 играх. Предыдущий рекорд (276 матчей) принадлежал центральному блокирующему Алексею Казакову.
 Стартовая игра чемпионата Европы Россия — Эстония стала 500-м официальным матчем сборной России. В этом матче к игровой форме волейболистов российской команды были прикреплены чёрные ленточки — в память о погибших в авиакатастрофе под Ярославлем игроках, тренерах и работниках хоккейного клуба «Локомотив».

Примечания

Ссылки 
 Мировая лига-2011 на сайте Международной федерации волейбола
 Чемпионат Европы на сайте Европейской конфедерации волейбола
 Кубок мира на сайте Международной федерации волейбола

2011
Спорт в России в 2011 году